

Prénom 
Imad (et Emad ;    (entre autres)) est un prénom arabe masculin signifiant « commandant en chef » ou, plus littéralement « le pilier »:
 Imad al-Dawla Abdelmalik roi à Saragosse en 1110
 Imad ad-Dawla Ali (891 - 949), roi de Perse
 As-Sâlih `Imâd ad-Dîn Ismâ`îl (1325 - 1345), sultan d'Égypte
 Imad ad-Din Marzuban (mort en 1048), émir en Irak et Iran
 Al-Malik al-`Aziz `Imâd ad-Dîn `Uthmân (1171 - 1198), sultan d'Égypte
 Imad al-Din al-Isfahani (1125 - 1201 عماد الدين الأصفهاني), écrivain
 Imad Lahoud (né en 1967), informaticien et comptable, cité dans plusieurs affaires politico-financières
 Imad Latheef (né en 1966) (en dhivehi : ޢިމާދު ލަޠީފް), écrivain maldivien
 Imad Moughniyah (1962 - 2008), dirigeant chiite libanais
 Saiyid Imad-ad-din Nassimi (1369 - 1417), poète azerbaïdjanais
 Imad Noury (né en 1983), réalisateur marocain
 Imad Omari (né en 1982), footballeur marocain
 Imad Sabouni (عماد عبد الغني الصابوني) (né en 1964), personnalité politique en Syrie
 Imad Touil (né en 1989), sportif (1 500 mètres)
 Imad Zatara (né en 1984), footballeur suédois
 Imad ed-Din Zengi (1087 - 1146), émir en Syrie, il vainquit les croisés
 Imad Zengi II (mort en 1197), émir en Syrie

Divers 
 Imad, un missile balistique sol-sol de la République islamique d’Iran.

Homonymie de patronyme